Die German Open 2017 im Badminton fanden in Mülheim an der Ruhr vom 28. Februar bis zum 5. März 2017 statt. Das Preisgeld betrug 120.000 USD.

Austragungsort 
 innogy Sporthalle

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Samuel Hsiao –  Chiang Jiann Shiarng: 23-25 / 21-10 / 21-15
  Harshit Aggarwal –  Alex Vlaar: 22-20 / 21-14
  Philipp Discher –  David Peng: 21-15 / 16-21 / 27-25
  Alexander Roovers –  Valeriy Atrashchenkov: 12-21 / 22-20 / 21-17
  Simon Wang –  Birger Abts: 21-19 / 21-10
  Mateusz Dubowski –  Collins Valentine Filimon: 21-3 / 21-18
  Wolfgang Gnedt –  Nathan Vervaeke: 18-21 / 21-7 / 21-19
  Max Weißkirchen –  Rüdiger Gnedt: 21-5 / 21-16

Dameneinzel 
  Chloe Birch –  Julie Finne-Ipsen: 21-18 / 15-21 / 21-17
  Yvonne Li –  Natalya Voytsekh: 21-14 / 19-21 / 21-19
  Sung Shuo Yun –  Nadia Fankhauser: 21-19 / 21-15
  Lianne Tan –  Sonja Pekkola: 21-14 / 21-18
  Priskila Siahaya –  Julie Dawall Jakobsen: 21-14 / 21-17
  Fabienne Deprez –  Gayle Mahulette: 23-21 / 15-21 / 21-18
  Victoria Slobodyanyuk –  Fontaine Wright: 12-21 / 21-18 / 21-18
  Sofie Holmboe Dahl –  Luise Heim: 18-21 / 21-12 / 21-13
  Yvonne Li –  Chloe Birch: 16-21 / 21-13 / 21-16
  Sung Shuo Yun –  Lianne Tan: 21-15 / 22-20
  Priskila Siahaya –  Fabienne Deprez: 21-17 / 21-14
  Sofie Holmboe Dahl –  Victoria Slobodyanyuk: 19-21 / 21-9 / 21-9

Herrendoppel 
  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen –  Alexander Bond /  Nikolaj Overgaard: 21-19 / 15-21 / 21-16
  Adam Cwalina /  Paweł Pietryja –  Bjarne Geiss /  Johannes Pistorius: 21-14 / 21-15
  Mathias Bay-Smidt /  Frederik Søgaard –  Peter Briggs /  Tom Wolfenden: 21-16 / 21-14
  Nikita Khakimov /  Andrey Parakhodin –  Chang Ko-chi /  Lin Yu-hsien: 21-19 / 21-16
  Razif Abdul Latif /  Muhammad Hafiz Hashim –  Vanmael Heriau /  Florent Riancho: 21-12 / 21-14
  Ben Lane /  Sean Vendy –  Daniel Benz /  Andreas Heinz: 21-13 / 21-19
  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling –  Daniel Hess /  Jan Colin Völker: 21-18 / 21-18
  Jacco Arends /  Ruben Jille –  Michael Fuchs /  Oliver Schaller: 21-16 / 21-14
  Mathias Bay-Smidt /  Frederik Søgaard –  Nikita Khakimov /  Andrey Parakhodin: 21-19 / 21-16
  Razif Abdul Latif /  Muhammad Hafiz Hashim –  Ben Lane /  Sean Vendy: 21-18 / 25-23
  Jacco Arends /  Ruben Jille –  Zvonimir Đurkinjak /  Zvonimir Hölbling: 21-13 / 14-21 / 23-21
  Adam Cwalina /  Paweł Pietryja –  Jürgen Koch /  Christian Lind Thomsen: w.o.

Damendoppel 
  Linda Efler /  Eva Janssens –  Kilasu Ostermeyer /  Priskila Siahaya: 21-16 / 21-17
  Jenny Nyström /  Sonja Pekkola –  Theresa Isenberg /  Brid Stepper: 21-11 / 21-12
  Chang Ching Hui /  Yang Ching-tun –  Yvonne Li /  Judith Petrikowski: 21-17 / 21-9
  Anika Dörr /  Jennifer Karnott –  Birgit Overzier /  Karin Schnaase: 21-16 / 21-17
  Chang Ching Hui /  Yang Ching-tun –  Barbara Bellenberg /  Franziska Volkmann: 21-17 / 21-10
  Linda Efler /  Eva Janssens –  Arisa Higashino /  Ayane Kurihara: w.o.
  Jenny Nyström /  Sonja Pekkola –  Annika Horbach /  Theresa Wurm: w.o.
  Anika Dörr /  Jennifer Karnott –  Chang Hsin-tien /  Sung Shuo Yun: w.o.

Mixed 
  Vasily Kuznetsov /  Lea-Lyn Stremlau –  Daniel Hess /  Cisita Joity Jansen: 21-18 / 20-22 / 21-16
  Oliver Schaller /  Céline Burkart –  Johannes Pistorius /  Barbara Bellenberg: 21-12 / 13-21 / 23-21
  Paweł Pietryja /  Aneta Wojtkowska –  Daniel Benz /  Theresa Wurm: 21-16 / 21-14
  Anton Kaisti /  Jenny Nyström –  Ruben Jille /  Iris Tabeling: 20-22 / 21-12 / 21-16
  Jones Ralfy Jansen /  Franziska Volkmann –  Alexandr Zinchenko /  Olga Morozova: 17-21 / 21-14 / 21-11
  Raphael Beck /  Carla Nelte –  Jelle Maas /  Imke van der Aar: 21-13 / 20-22 / 21-15
  Lu Chia-bin /  Yang Ching-tun –  Bjarne Geiss /  Eva Janssens: 18-21 / 21-16 / 21-14
  Marcus Ellis /  Lauren Smith –  Alex Vlaar /  Sannatasah Saniru: 21-11 / 21-10
  Oliver Schaller /  Céline Burkart –  Vasily Kuznetsov /  Lea-Lyn Stremlau: 21-11 / 21-9
  Anton Kaisti /  Jenny Nyström –  Paweł Pietryja /  Aneta Wojtkowska: 21-18 / 21-11
  Raphael Beck /  Carla Nelte –  Jones Ralfy Jansen /  Franziska Volkmann: 21-23 / 21-18 / 21-17
  Marcus Ellis /  Lauren Smith –  Lu Chia-bin /  Yang Ching-tun: 21-16 / 22-20

Herreneinzel

Setzliste 
 Jan Ø. Jørgensen (zurückgezogen)
 Chen Long (Halbfinale)
 Lin Dan (3. Runde)
 Tian Houwei (1. Runde)
 Ng Ka Long (Viertelfinale)
 Chou Tien-chen (Champion)
 Marc Zwiebler (2. Runde)
 Hu Yun (3. Runde)
 Hans-Kristian Vittinghus (Viertelfinale)
 Rajiv Ouseph (2. Runde)
 Wong Wing Ki (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (3. Runde)
 Wei Nan (1. Runde)
 Wang Tzu-wei (Finale)
 Hsu Jen-hao (1. Runde)
 Anders Antonsen (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (Finale)
 Akane Yamaguchi (Champion)
 Busanan Ongbumrungpan (2. Runde)
 Zhang Beiwen (Halbfinale)
 Cheung Ngan Yi (Viertelfinale)
 Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
 Sayaka Sato (Viertelfinale)
 Ayumi Mine (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (1. Runde)
 Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Finale)
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champion)
 Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (1. Runde)
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Bodin Isara / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Viertelfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
 Della Destiara Haris / Rosyita Eka Putri Sari (Viertelfinale)
 Huang Dongping / Li Yinhui (Finale)
 Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
 Greysia Polii / Rizki Amelia Pradipta (2. Runde)
 Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Lu Kai / Huang Yaqiong (Finale)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Halbfinale)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Halbfinale)
 Bodin Isara / Savitree Amitrapai (2. Runde)
 Kenta Kazuno / Ayane Kurihara (Viertelfinale)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (zurückgezogen)
 Zhang Nan / Li Yinhui (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Ergebnisse auf bwf.tournamentsoftware.com

2017
Badmintonwettbewerb in Mülheim an der Ruhr
Badminton 2017